Запорізька ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. 

Назва — на честь міста Запоріжжя.
 Вулиця Запорізька — вулиця в місті Бровари.
 Вулиця Запорізька — вулиця в місті Жовкві.
 Вулиця Запорізька — вулиця в місті Кропивницькому.
 Вулиця Запорізька — вулиця в місті Луцьку.
 Вулиця Запорізька — вулиця в місті Львові.
 Вулиця Запорізька — вулиця в місті Рівному.
 Вулиця Запорізька — вулиця в місті Ужгороді.
 Вулиця Запорізька — вулиця в місті Чернівцях.

Зниклі 
 Вулиця Запорізька — зникла вулиця у місті Києві.

Вулиці